Lille Claus og store Claus er titlen på flere værker.
 "Lille Claus og store Claus" - et eventyr af H.C. Andersen

De øvrige værker er baseret på dette eventyr:
Lille Klaus og store Klaus - dansk stumfilm fra 1913
Lille Claus og Store Claus - dansk animationsfilm fra 1930